Nach dem US-Bundesstaat North Carolina wurden mehrere Schiffe der United States Navy auf den Namen USS North Carolina getauft:

USS North Carolina (1820), ein Linienschiff
USS North Carolina (ACR-12), ein Panzerkreuzer der Tennessee-Klasse
USS North Carolina (BB-52), ein geplantes Schlachtschiff der South-Dakota-Klasse
USS North Carolina (BB-55), das Typschiff der North-Carolina-Klasse
USS North Carolina (SSN-777), ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse

Zudem gab es die CSS North Carolina, ein Kanonenboot der Confederate States Navy

North Carolina